Дечев — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Дечев, Данаил (1891—1962) — болгарский живописец-пейзажист, жанрист, мастер натюрмортной живописи.
 Дечев, Димитр — болгарский филолог, историк и эпиграф, академик Болгарской академии наук.